Солтис:
 Солтис (от ) — сельский староста.
 Солтис, Эндрю — американский шахматист-гроссмейстер.

См. также